В Лихтенштейне помимо городов, которыми считаются центры 11 общин, есть немалое количество деревень.

Список деревень по общинам 

 Руггелль
 Обервилер
 Шелленберг
 Миттлер-Шелленберг
 Хинтер-Шелленберг
 Гамприн
 Крест
 Бендерн (Гамприн-Бендерн)
 Задаль
 Унтербюль
 Обербюль
 Эшен
 Шанвальд (Шанваль)
 Нендельн
 Маурен
 Бинца
 Шан
 Мюлехольц
 Дукс
 Гамандер
 Грич (в южном эксклаве)
 Гушг (в юго-восточном эксклаве)
 Зас (в юго-восточном эксклаве)
 Фалорш (в юго-восточном эксклаве)
 Планкен
 Рютти
 Гафадура
 Вадуц
 Ау
 Эбенхольц
 Профаченг
 Прадаме (в южном эксклаве)
 Тризенберг
 Ротенбоден (Ротабода)
 Мазеша
 Силум
 Гафлай
 Штег
 Зилум
 Эгга
 Штайнорт (Штельнорт)
 Лавадина
 Тристель
 Фромменхаус
 Замина
 Унтере-Хютте (в эксклаве)
 Мальбун (в эксклаве)
 Тризен
 Машлина
 Нойгрютт (Ауф-дер-Зеге)
 Бофель
 Платта
 Туас
 Лавена
 Фалюна
 Вальдбеден
 Поска
 Санкт-Мамертен
 Мерхоф
 Бальцерс
 Мельс (Mäls)
 Рит (в северном эксклаве)
 Гушгфиль (в северном эксклаве)
 Матта (в северном эксклаве)

Населённые пункты Лихтенштейна
Списки:Лихтенштейн